Изабела од Ибелина (1241—1324) била је краљица Кипра и титуларна краљица Јерусалимске краљевине.

Породица 
Изабела је била ћерка Гаја од Ибелина и жена Ига III од Кипра (1235–1284) коме је родила једанаесторо деце:
 Јован II Јерусалимски - будући јерусалимски и кипарски краљ
 Боемунд Лизињан 
 Хенри II Јерусалимски - наследио Јована на јерусалимском и кипарском престолу
 Амалрик II Лизињан - регент Кипра
 Мери Лизињан 
 Аимери Лизињан
 Гај Лизињан
 Иго IV Лизињан - краљ Кипра
 Изабела Лизињан
 Маргарета Лизињан
 Алиса Лизињан - титуларна принцеза Галилеје
 Хелвиса Лизињан
 Изабела Лизињан

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1241.
Умрли 1324.
Ибелини
Крсташи